Miejscowości w USA:
 Redding – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Redding – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Shasta
 Redding – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Ringgold
Gminy w USA:
 Redding (ang. Redding Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Redding (ang. Redding Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jackson
 Redding (ang. Redding Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clare
Inne:
 Noel Redding (1945 - 2003) - brytyjski basista, członek The Jimi Hendrix Experience